Беленков — фамилия; имеет женскую форму Беленкова.
 Беленков, Алексей Ильич (род. 1957) — советский футболист, тренер.
 Беленков, Никита Юрьевич (1917—1986) — советский ученый-нейрофизиолог, член-корреспондент АМН СССР, профессор Горьковского медицинского института.
 Беленков, Рафаил Львович (род. 1945) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1972).
 Беленков, Сергей Юрьевич (род. 1992) — российский регбист, игрок команды «Стрела».
 Беленков, Юрий Никитич (род. 1948) — советский и российский кардиолог, академик РАМН (1999) и РАН (2013), руководитель Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, лауреат Государственных премий СССР. См. также 
 Беленко
 Белинков
 Беленьковы — старинный русский дворянский род.